

Sigle 
 City of Westminster – distretto di Londra
 Cluster of workstations – rete informatica di workstation
 Coalition of the willing – coalizione dei volenterosi, coalizione multinazionale in Iraq

Codici 
 cow – codice ISO 639-3 della lingua cowlitz

Informatica 
 COW – linguaggio di programmazione
 copy-on-write – tecnica di ottimizzazione informatica

Altri progetti